De Grand Prix-wegrace van Valencia 2016 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 13 november 2016 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Valencia